Ovono ist der Familienname folgender Personen:
 Didier Ovono (* 1983), gabunischer Fußballtorhüter
 Felipe Ovono (* 1993), äquatorialguineischer Fußballtorhüter
 Sylvain Ovono (* 1976), kamerunischer Fußballspieler